Bengs ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Bengs (1925–1988), deutscher Grafiker
 Carsten Bengs (* 1974), deutscher Handballspieler
 Uwe Bengs (* 1943), deutscher Fußballtorwart
 Wolfgang Bengs (* 1942), deutscher Fußballspieler